Чартар:
 Чартар — собирательное название для соседних сёл Гюзейчартар и Гюнейчартар
 Чартар — название, используемое по отношению к селу Гюнейчартар